Ashby är ett efternamn.

Personer med efternamnet Ashby 
 Dorothy Ashby (1932–1986), en amerikansk kompositör och jazzmusiker
 Glenn Ashby (1977–), en australisk seglare
 Hal Ashby (1929–1988), en amerikansk filmregissör, filmklippare och klippassistent
 Jeffrey S. Ashby (1954–), en amerikansk astronaut
 Linden Ashby (1960–), en amerikansk skådespelare